Everett steht für:
 Everett (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Everett ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Everett (Arkansas), im Cleburne County – nicht mehr existent
 Everett (Colorado), im Lake County
 Everett (Florida), im Hillsborough County
 Everett (Georgia), im Glynn County
 Everett (Illinois), im Lake County
 Everett (Kentucky), im Logan County
 Everett (Louisiana), im Vernon Parish – nicht mehr existent
 Everett (Massachusetts), im Middlesex County
 Everett (Mississippi), im Simpson County
 Everett (Missouri), im Cass County
 Everett (Nebraska), im Dodge County
 Everett (New Hampshire), im Hillsborough County – nicht mehr existent
 Everett (New Jersey), im Monmouth County
 Everett (Ohio), im Summit County
 Everett (Pennsylvania), im Bedford County
 Everett (Texas), im Oldham County
 Everett (Washington), im Snohomish County
 Everett (West Virginia), im Tyler County
 Everett Heights, im Blount County, Tennessee
 Everett Junction, im Snohomish County, Washington
 Everett Springs, im Floyd County, Georgia

Orte in Kanada:
 Everett (Ontario)

geografischer Objekte:
 Everett Camp Lake, See im Washington County, Florida
 Everett Island, Insel im Citrus County, Florida

 Everett Mine, Mine im Nye County, Nevada
 Everett Mines, Mine im White Pine County, Nevada
 Everett-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Everett Pit, Mine im Snohomish County, Washington
 Everett Pond, See im Somerset County, Maine
 Everett Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Everett Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika

Unternehmen:
 Everett-Morrison Motorcars, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Everett Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Everitt